Een periode-7-element is een chemisch element in de zevende regel (of periode) van het periodiek systeem der elementen, inclusief de actiniden. Deze elementen kenmerken zich doordat de 1s-, 2s-, 2p-, 3s-, 3p-, 4s-, 4p-, 4d-, 4f-, 5s-, 5p-, 5d-, 6s- en 6p-schillen geheel met elektronen gevuld zijn. Van het begin tot het einde van deze periode worden de 5f-, 6d-, 7s- en 7p-schil opgevuld. In het begin van de periode gebeurt dat systematisch, maar als gevolg van onderlinge afstoting wordt de opvulling verderop minder overzichtelijk. 

De elementen in de zevende periode zijn in het periodiek systeem hieronder gekleurd.

Chemische en fysische eigenschappen
Verreweg het grootste deel van de periode-7-elementen, op een paar uitzonderingen na, heeft een atoomkern die snel uiteen valt. Alleen de kernen van uranium en thorium hebben een halfwaardetijd die langer is dan de leeftijd van de Aarde. De elementen die zwaarder zijn dan uranium worden transuranen genoemd die synthetisch uit uranium en thorium door neutronvangst in kernreactoren gevormd kunnen worden. Van de transuranen heeft plutonium de stabielste isotopen.

Chemisch element